Восемь кораблей Королевского флота последовательно носили имя HMS Royal George в честь членов Ганноверской династии. Девятый был переименован до спуска на воду.

 HMS Royal George — 100-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1675 как HMS Royal James. Переименован в HMS Victory в 1691, в HMS Royal George в 1714 снова в HMS Victory в 1715.
 HMS Royal George — 100-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1673 как Royal Charles; переименован в HMS Queen в 1693, в HMS Royal George в 1715 и в HMS Royal Anne в 1756.
 HMS Royal George (1756) — 100-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1756. Участвовал в Семилетней войне, в Американской революционной войне; затонул на рейде Спитхед в 1782.
 HMS Royal George (1776) — 20-пушечный шлюп; числился на Великих озерах в 1776.
 HMS Royal George (1788) — 100-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1788; отправлен на слом в 1822.
 HMS Royal George (1809) — 20-пушечный шлюп; спущен на воду в 1809. Служил на Великих озерах во время войны 1812 года, переименован в HMS Niagara в 1814, продан в 1837.
 HMS Royal George (1817) — яхта, спущена на воду в 1817, отправлена на слом в 1905.
 HMS Royal George (1827) — 120-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1827, перестроен в винтовой в 1853, продан в 1875.
 HMS Royal George — планировался линкор под таким названием, но переименован на стапеле в HMS King George V (1911), и так спущен на воду в 1911.

См. также 
 Royal George, поселок на Тасмании

Литература 
 Colledge, J. J., Warlow, Ben. Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London, Chatham. 1969 (2006). ISBN 978-1-86176-281-8